

Населені пункти та їхні частини
 Зельона — село в гміні Кшчонув Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Зельона — село в гміні Конюша Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Зельона — село в гміні Дрвіня Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Зельона — село в гміні Кучборк-Осада Журомінського повіту Мазовецького воєводства
 Зельона — село в гміні Красне Пшасниського повіту Мазовецького воєводства
 Зельона — село в гміні Ойжень Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Зельона — село в гміні Ґрудек Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Зельона — частина міста Кшешовіце в Краківському повіті Малопольського воєводства
 Зельона — частина міста Сулковіце в Мисьленицькому повіті Малопольського воєводства
 Зельона — частина міста Бжеще в Освенцимському повіті Малопольського воєводства
 Зельона — частина міста Варшава в Мазовецькому воєводстві
 Зельона — частина міста Домброва-Гурнича в Сілезькому воєводстві
 Зельона — частина міста Калети в Тарноґурському повіті Сілезького воєводства
 Зельона — частина села Домбровиця в гміні Щуцин Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Зельона — частина села Висока в гміні Вадовіце Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Зельона — частина села Конари в гміні Моґіляни Краківського повіту Малопольського воєводства
 Зельона — частина села Поремба-Дзержна в гміні Вольбром Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Зельона — частина села Паменциці в гміні Палечниця Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Зельона — частина села Мстув у гміні Йодловник Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Зельона — частина села Седлішовиці в гміні Жабно Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Зельона — частина села Петшейовіце в гміні Коцмижув-Любожиця Краківського повіту Малопольського воєводства
 Зельона — частина села Вжонсовиці в гміні Сьвйонтники-Ґурне Краківського повіту Малопольського воєводства
 Зельона — частина села Невярув у гміні Ґдув Велицького повіту Малопольського воєводства
 Зельона — частина села Венґерська-Ґурка в гміні Венґерська Ґурка Живецького повіту Сілезького воєводства
 Зельона — частина села Пемпиці в гміні Мнюв Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Зельона — лісова осада в гміні Ємельниця Стшелецького повіту Опольського воєводства
 Зельона — лісова осада в гміні Супрасль Білостоцького повіту Підляського воєводства

Примітки